In 1918/19 werd een officieus kampioenschap gespeeld van de Maincompetitie gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

De competitie werd gespeeld in de herfst van 1918 en in de lente van 1919. Er was geen verdere eindronde meer vanwege de inmiddels afgelopen Eerste Wereldoorlog.

Eindstand Herfst

Finaleronde

Eindstand Lente

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1918/19